Franckenstein steht für:
 Franckenstein, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Frankenstein (Adelsgeschlecht)
 Herrschaft Franckenstein, Herrschaft im Heiligen Römischen Reich

Franckenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria von und zu Franckenstein, deutsche Geistliche, Äbtissin von Neuburg an der Donau 
 Christian Friedrich Franckenstein (1621–1679), deutscher Pädagoge, Philologe und Historiker
 Clemens von Franckenstein (1875–1942), deutscher Komponist

 Georg Freiherr von und zu Franckenstein (1898–1965), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Jacob August Franckenstein (1689–1733), deutscher Jurist

 Joseph Freiherr von und zu Franckenstein (1910–1963), deutsch-österreichischer Widerstandskämpfer und Publizist
 Kay Freifrau von und zu Franckenstein, geborene Kay Boyle (1902–1992), US-amerikanische Schriftstellerin
 Moritz von und zu Franckenstein (1869–1931), deutscher Politiker (Zentrum, BVP), MdR
 Rudolf von und zu Frankenstein (1523–1560), deutscher Geistlicher, Fürstbischof von Speyer

Siehe auch:
 Franckensteinsche Klausel, Klausel im Zollgesetz
 Frankenstein